

Toponymes



Dans la région du Bas-Saint-Laurent :
 la seigneurie de la Rivière-du-Loup ;
 la ville de Rivière-du-Loup, dont découlent :
 le comté de Rivière-du-Loup ;
 la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup ;
 Rivière-du-Loup, une ancienne circonscription électorale provinciale ;
 la rivière du Loup, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent ;
 la Petite rivière du Loup, un affluent de la rivière du Loup.

Dans la région de Chaudière-Appalaches :
 la rivière du Loup, un affluent de la rivière Chaudière.

Dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine :
 la rivière du Loup, un affluent de la rivière Ristigouche dans la MRC d'Avignon.

Dans la région de la Mauricie :
 la seigneurie de la Rivière-du-Loup ;
 le fort de la Rivière-du-Loup, à Louiseville ;
 la rivière du Loup, un affluent de la rive nord du fleuve Saint-Laurent ;
 la Petite rivière du Loup, un affluent de la rivière du Loup.

Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean :
 la rivière du Loup, un affluent de la rivière Wabano, dans la MRC du Domaine-du-Roy ;
 la rivière du Loup Ouest, un affluent de la rivière du Loup, dans la MRC du Domaine-du-Roy.

Voir aussi 
 Rivière-du-Loup—Témiscouata, une circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, une circonscription électorale fédérale ;
 Kamouraska—Rivière-du-Loup, une ancienne circonscription électorale fédérale ;
 Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques, une ancienne circonscription électorale fédérale ;
 Rivière-du-Loup—Témiscouata, une ancienne circonscription électorale fédérale ;
 la municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.